Dmitrij Ivanovič Vasil'ev (1900-1984) – regista cinematografico sovietico
 Dmitrij Vasil'ev (1962) – biatleta sovietico
 Dmitrij Vasil'ev (1977) – calciatore russo
 Dmitrij Vasil'ev (1979) – saltatore con gli sci russo
 Dmitrij Vasil'ev (1985) – calciatore russo
 Jurij Vasil'ev – cestista russo
 Michail Vasil'ev – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio sovietico e successivamente russo
 Vladimir Viktorovič Vasil'ev - danzatore e coreografo russo

Pagine correlate 

 Vasil'evka
 Vasilev